Rueda steht für:

 Rueda, Ort in der Provinz Valladolid, Spanien
 Kloster Rueda, Kloster in der Provinz Saragossa, Spanien
 Rueda (Herkunftsbezeichnung), spanisches Weinbaugebiet
 Rueda de casino, lateinamerikanischer Gruppentanz

Rueda ist der Familienname folgender Personen:
 Belén Rueda (* 1965), spanische Schauspielerin
 Claudia Rueda (* 1965), kolumbianische Autorin und Illustratorin
 Fabiola Rueda-Oppliger (* 1963), Schweizer Leichtathletin
 Gerardo Rueda (1926–1996), spanischer Künstler
 Héctor Rueda Hernández (1920–2011), kolumbianischer Geistlicher, Erzbischof von Medellín
 Heidrun Rueda (* 1963), deutsche Malerin
 Ismael Rueda Sierra (* 1950), kolumbianischer Geistlicher, Erzbischof von Bucaramanga
 José Antonio Rueda (* 2005), spanischer Motorradrennfahrer
 Lope de Rueda (1510–1565), spanischer Dichter
 Luis José Rueda Aparicio (* 1962), kolumbianischer Geistlicher, Erzbischof von Bogotá
 Lupo Hernández Rueda (* 1930), dominikanischer Lyriker, Essayist, Jurist und Hochschullehrer
 Manuel Rueda (1921–1999), dominikanischer Schriftsteller und Pianist
 Marcos de Torres y Rueda (1588/1591–1649), spanischer Priester, Bischof von Yucatán und Vizekönig von Neuspanien
 Maria Sainz Rueda (* 1976), Malerin und Grafikerin
 Martin Rueda (* 1963), Schweizer Fußballspieler und -trainer
 Mauricio Rueda Beltz (* 1970), kolumbianischer Geistlicher und Kurienbeamter
 Reinaldo Rueda (* 1957), kolumbianischer Fußballtrainer